Голубая стрела может означать:
 Голубая стрела (повесть) — повесть Владимира Черносвитова.
 Голубая стрела (фильм) — фильм Леонида Эстрина (1958 год).
 Голубая стрела (мультфильм) — мультфильм (1985 год).
 Голубая стрела — итало-швейцаро-люксембургский мультфильм 1996 года. См. также